Andrzej Karol Stankiewicz (zm. 1647) – pisarz ziemski kowieński, poseł na Sejm I Rzeczypospolitej
 Andrzej Stankiewicz (1942-2018) – okulista
 Andrzej Stankiewicz – muzyk
 Andrzej Stankiewicz (ur. 1974) – dziennikarz